Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1988 — 56-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом пятый раз стал минский «Спутник». В следующем сезоне планировалось разделение турнира на два дивизиона. По итогам чемпионата по 8 лучших команд из каждой зоны получили право играть в Первой лиге. Остальные сформировали Вторую лигу.

Зональный турнир

Зона 1

Зона 2

Стыковые матчи

Финал за 1-е место

Первенство профсоюзов 
В 4-м первенстве добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов на призы газеты «Физкультурник Белоруссии» приняли участие 18 команд, игравших в два круга. Победителем стал дублирующий состав витебского КИМа.

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 kick-off.by
 regional-football.ru

Футбол в СССР в 1988 году
Спорт в Белоруссии в 1988 году
Чемпионат Белорусской ССР по футболу